IOE steht als Abkürzung für:

 Inlet over Exhaust, eine Ventilsteuerungsmethode bei Verbrennungsmotoren
 International Organisation of Employers, eine 1920 gegründete Arbeitgeberorganisation

IOS